Коне́чна (, ) — село в Польше, находится на территории гмины Усце-Горлицке Горлицкого повята Малопольского воеводства.

География 
Село располагается возле польско-словацкой границы в 15 км до Усце-Горлицке, в 24 км до Горлице и в 120 км до Кракова. Возле села протекает река Здыня. Село является конечным населённым пунктом воеводской дороги 997, которая начинается в Тарнуве. Возле села находился пограничный Конечна-Бехеров. Через село проходят туристические горные маршруты.

История 
До конца Второй мировой войны в селе проживали лемки, которые были переселены во время операции «Висла» на западные территории Польши.

Достопримечательности 
 Церковь святого Василия Великого — православная церковь; архитектурный памятник;
 Воинское кладбище времён Первой мировой войны — исторический памятник;
 Воинское кладбище времён Первой мировой войны — исторический памятник;

Примечания

Литература 
 Konieczna 1, Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom IV (Kęs — Kutno), 1883 r.

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny 

Населённые пункты Горлицкого повета